Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-François Bachelot e Stéphane Robert che hanno battuto in finale Colin Fleming e Jamie Murray 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Eric Butorac /  Chris Drake (primo turno)

 Flavio Cipolla /  Jan Mertl (semifinali)
 Jean-François Bachelot /  Stéphane Robert (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2006